Schmeisser bezeichnet:

 eine deutsche Maschinenpistole im Zweiten Weltkrieg, siehe Maschinenpistole 40
 eine deutsche Maschinenpistole im Zweiten Weltkrieg, siehe Schmeisser MP 41
 die von Hans und Hugo Schmeisser gegründete Firma Gebrüder Schmeisser
 die NATO- und Bundeswehr-Handfeuerwaffen-Lieferanten Schmeisser GmbH

 die sächsische Orgelbauerfamilie Schmeisser

Schmeisser bzw. Schmeißer ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Schmeisser (* 1974), deutscher Pädagoge und Musiker
 Friedrich Schmeisser (1785–1869), Mathematiker und Philosoph in Frankfurt/ Oder
 Gerhard Schmeißer (* 1939), Professor für Mathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg
 Gregor Schmeißer (* 1985), deutscher Handballspieler
 Hans Schmeisser (18**–19**), deutscher Waffenkonstrukteur
 Hans Schmeißer, deutscher Politiker, Bürgermeister von Dresden und Gewandschneider
 Hans-Konrad Schmeißer alias René Levacher (1919–1966), Jurist, Agent im französischen Geheimdienst, Auslöser der „Affäre Schmeißer“
 Hellmut Schmeißer (1915–1965), deutscher Fußballspieler
 Hugo Schmeisser (1884–1953), deutscher Waffenkonstrukteur
 Johann Gottfried Schmeisser (1767–1837), Naturwissenschaftler
 Jörg Schmeisser (1942–2012), deutscher Künstler
 Karl Schmeißer (1855–1924), deutscher Geologe, Direktor der Preußischen Geologischen Landesanstalt

 Louis Schmeisser (1848–1917), deutscher Waffenkonstrukteur
 Martin Schmeißer (1912–1981), deutscher Chemiker
 Richarda Schmeißer (* 1954), deutsche Turnerin
 Siegbert Schmeißer (* 1957), deutscher Radrennfahrer
 Wilhelm Schmeisser (* 1953), deutscher Betriebswirtschaftler, Hochschullehrer für Personalwirtschaft und Organisation

Siehe auch:
 Schmeiser